Stilwell peut faire référence à :

Toponyme 
 Stilwell (Oklahoma)

Patronyme 

 Graham Stilwell (1945-2019), joueur de tennis
Joseph Stilwell (1883-1946), général américain
Michelle Stilwell (1974-), athlète handisport et femme politique canadienne
 Richard Stilwell (1942- ), chanteur d'opéra américain

Divers 
 Route Stilwell

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme